Candice Rene Accola (actualment Candice King) (Houston (Texas), 13 de maig de 1987) és una actriu i cantautora nord-americana. És coneguda pel seu paper de Caroline Forbes en la sèrie de The CW, The Vampire Diaries.

Filmografia

Cinema

Televisió

Premis i nominacions

Discografia

Referències 

Actors de cinema de Florida
Cantants de Florida
Actors de cinema texans
Cantants de Houston
Actors de Houston